Pougny kan syfta på:
 Pougny, Ain
 Pougny, Nièvre